Voici la liste des planètes mineures numérotées de 206001 à 207000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 206001 à 207000

206001-206100

206101-206200

206201-206300

206301-206400

206401-206500

206501-206600

206601-206700

206701-206800

206801-206900

206901-207000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000